Jean-Baptiste Lucotte Du Tillot (1668-1750), antiquaire et érudit français ;
 Jacques-Raymond Lucotte (1733-1804), architecte et encyclopédiste français ;
 Edme Aimé Lucotte (1770-1825), officier général français ;
 Marcel Lucotte (1922-2000), homme politique français ;
 Gérard Lucotte (1941), généticien français.